Stany Zjednoczone:
 Ewing – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Franklin
 Ewing – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Fleming
 Ewing – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Lewis
 Ewing – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Ewing (Ewing Township) – miejscowość w stanie New Jersey, w hrabstwie Mercer
 Ewing – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Lee
 Ewing (Ewing Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone
 Ewing (Ewing Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Franklin
 Ewing (Ewing Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Marquette
 Ewing (Ewing Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt

Osoby:
 Ewing – amerykański konstruktor wyścigowy
 James Ewing – amerykański lekarz patolog
 Larry Ewing – twórca Tuksa, maskotki systemu operacyjnego Linux
 Patrick Ewing – amerykański koszykarz, reprezentujący przez większość kariery barwy New York Knicks
 Thomas Ewing – amerykański polityk
 Thomas Ewing – australijski polityk 

Zobacz też:
 Eving